Une histoire secrète (ou histoire occulte) est une interprétation révisionniste ou fictive d'événement historiques réels.
 Histoire secrète de Justinien, pamphlet de Procope de Césarée sur Justinien, empereur byzantin, et sa femme Théodora, au  ;
 Histoire secrète des Mongols, chronique du  sur les ancêtres et la vie de Gengis Khan ;
 Histoire secrète de SOS Racisme, essai critique contemporain sur SOS Racisme ;
 L'Histoire secrète, série de bande dessinée parue chez Delcourt.